Atlantic Coast Line – linia kolejowa w Stanach Zjednoczonych
 Atlantic Coast Line – linia kolejowa w Kornwalii